Les atiriàcies (Athyriaceae) són una família de falgueres terrestres de l'ordre dels polipodials, amb una distribució cosmopolita.

Gèneres 
La família Athyriaceae conté els següents cinc gèneres.
 Anisocampium
 Athyrium - present als Països Catalans
 Cornopteris
 Deparia
 Diplazium

Athyriaceae tenia inclosos, abans, els gèneres Cystopteris i Gymnocarpium, actualment part de Cystopteridaceae. Inversament, aquesta família alguns la posaven dins la família Woodsiaceae, però una Woodsiaceae definida així podria ser parafilètica si omet les Onocleaceae i Blechnaceae.

Relacions filogenètiques 
Aquest diagrama filogenètic mostra la possible relació entre els gèneres de la família Athyriaceae.

Referències 

 Lehtonen-2011 Towards Resolving the Complete Fern Tree of Life PLoS1
 Chen Liu, Wen-Liang Chiou & Masahiro Kato 2011 Molecular phylogeny and taxonomy of the fern genus Anisocampium (Athyriaceae), Revista Taxon 

Polipodials